Okręty:
 Skipjack – typ amerykańskich okrętów podwodnych z napędem jądrowym
 "Skipjack" (SS-24) – amerykański okręt podwodny z napędem spalinowo-elektrycznym, z lat 1912 - 21. Przemianowany na "E-1".
 "Skipjack" (SS-184) – amerykański okręt podwodny z napędem spalinowo-elektrycznym typu Salmon, który służył przed i na początku II wojny światowej.
 "Skipjack" (SSN-585) – amerykański okręt podwodny z napędem jądrowym Skipjack.

Inne:
 Skipjack – algorytm szyfrujący